Молоді — молоді люди, молодь
 Молоді — молода подружня пара
 Молоді — наречений і наречена на весіллі
 «Молоді» — радянський фільм 1971 року
 «Молоді» — англійська комедія 1961 року

Топонім 

 Молоді — село в Логойському районі Мінської області

 Молоді — присілок у складі Талицького сільського поселення Кириловського району Вологодської області.
 Молоді — присілок у складі Коварзінського сільського поселення Кириловського району Вологодської області.
 Молоді — село в Чеховському районі Московської області
 Молоді — платформа Курського напрямку Московської залізниці
 Молоді — присілок у складі Великолуцького району Псковської області.
 Молоді — присілок у складі Гдовського району Псковської області.
 Молоді — присілок у складі Порховського району Псковської області.
 Молоді — село в Новосокольницькому районі Псковської області.
 Молоді — село в Стругокрасненському районі Псковської області.
 Молоді — присілок у Кімрському районі Тверської області.
 Молоді — присілок у Сонковському районі Тверської області.
 Молоді — присілок у Ростовському районі Ярославської області.

Див. також 
 Молодинська битва
 Молода (значення)